Felix Adler peut notamment faire référence à :
 Felix Adler (1851-1933), professeur américain ;
 Felix Adler (1884-1963), scénariste américain ;
 Felix Adler (1895-1960), clown américain.